La famiglia Hilton è una famiglia statunitense, nota soprattutto per Conrad Hilton, fondatore della catena alberghiera chiamata Hilton Worldwide, ed i suoi eredi, tra i quali Paris.

Hilton
Famiglie statunitensi